Brunlig perlemorsommerfugl (Boloria selene) er en sommerfugl i takvingefamilien. I Europa er den udbredt i hele Norden, Storbritannien og Mellemeuropa. Mod øst er den udbredt i den tempererede del af Asien og Nordamerika. I Danmark er det den almindeligste perlemorsommerfugl og findes over hele landet, dog især i Jylland. Den kan ses i skovlysninger, langs skovbryn, på enge og i moser. Larven lever af violplanter.

Beskrivelse

Udseende

Kilder 

 Michael Stoltze, Danske dagsommerfugle. Gyldendal 1996. .
Brunlig perlemorsommerfugl på lepidoptera.dk

Galleri 

Perlemorsommerfugle
Danmarks dagsommerfugle